Un amino sucre (en anglès:amino sugar), en química orgànica, conté un grup amino en el lloc d'un grup hidroxil. Els derivats dels amino sucres com N-acetilglucosamina i l'àcid siàlic, els nitrogens dels quals formen part de grups funcionals més complexos que les amines, també es consideren amino sucres.

La N-Acetil-glucosamina és el principal component del polisacàrid quitina, que compon l'esquelet dels insectes i els artròpodes.

Els aminoglucòsids són una classe de compostos antimicrobians que inhibeixen la síntesi de les proteïnes. Aquests compostos són conjugats d'amino sucres i d'aminociclitols.

Es coneixen més de 60 amino sucres, molts d'ells recentment aïllats dels antibiòtics. Els exemples d'amino sucres inclouen:

 N-Acetilglucosamina
 Galactosamina
 Glucosamina
 Àcid siàlic
 -Daunosamina

Referències 
Carey, Francis A., and Robert M. Giuliano. "23.12 Amino Sugars." Organic Chemistry. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. N. pag. Print.

Enllaços externs 

 

Carbohidrats